Pseudhalmarhiphus guaraniticus — вид вымерших сумчатых млекопитающих из семейства ценолестовых (Caenolestidae), обитавших во времена олигоцена ( назад) на территории современной Аргентины. Типовой и единственный вид в роде Pseudhalmarhiphus.

Описан по единственному зубу, найденному в олигоценовых породах в провинции Чубут (Аргентина). В дальнейшем был утрачен.

Примечания

Литература 
 
 
 

Вымершие ценолестовые
†
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1899 году